Пустынь (Медведева пустынь) — село в Большерогачёвском сельском поселении Дмитровского района Московской области.

География 

Расположено на правом берегу реки Сестры, на границе с Тверской областью.

История 
Впервые упоминается в 1521 г. в духовной грамоте углицкого князя Дмитрия Ивановича. К тому времени на этом месте уже существовала Медведева пустынь — монастырь. Медведева Богородице-Рождественская пустынь просуществовала до 1764 года, когда была упразднена в ходе секуляризационной реформы. От монастырских построек до наших дней сохранилась действующая церковь Рождества Богородицы (1547) с отдельно стоящей колокольней (нижние ярусы — XVI в., верхний — 1871 г.). Деревянная Спасская церковь (1809) сгорела в 1991 году

Постановлением Губернатора Московской области от 21 февраля 2019 года № 75-ПГ категория населённого пункта изменена с «деревня» на «село».

Население

Литература

Примечания 

Населённые пункты Дмитровского городского округа